Eisbach může být
 jedno ze sídel
 Eisbach (Gaildorf), část Gaildorfu v Bádensku-Württembersku
 Eisbach (Königswinter), část Königswinteru, v Severním Porýní-Vestfálsku
 Eisbach (Sulzbach-Laufen), část Sulzbachu-Laufenu v Bádensku-Württembersku
 Eisbach (Štýrsko), obec ve Štýrsku
 jeden z toků
 Eisbach (Hradsko) v Hradsku
 Eisbach (Kocher), přítok Kocheru v Bádensku-Württembersku
 Eisbach (Königssee), odtok z jezera Königssee v Bavorsku
 Eisbach (Mnichov), umělé rameno Isaru v Mnichově
 Eisbach (Nahe), přítok Nahe v Porýní-Falci
 Eisbach (Paar), přítok Paaru v Bavorsku
 Eisbach (Rýn), přítok Rýna v Porýní-Falci
 Eisbach (Salcbursko) v Salcbursku
 Eisbach (Tyroly) v Tyrolech
  Eisbach (Queich), přítok Queichu v Porýní-Falci

Externí odkazy